

Toponyme 

 Kočov, commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň, en Tchéquie.
 Moravskoslezský Kočov,  commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie, en Tchéquie.

Patronyme 

 Stojan Kočov (1930-), historien, scientifique et éditeur macédonien.